Contea di Duval o Duval County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Duval – Florida
 Contea di Duval – Texas